Marktstraße 8 steht für:

 Marktstraße 8 (Quedlinburg)
 Marktstraße 8a (Gernrode)

Siehe auch:

 Untere Marktstraße 8 (Bad Kissingen)